Pernet ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Pernet (1824–1899), Priester, 1982 seliggesprochen
 Heinz Pernet (1896–1973), deutscher Offizier

 Joseph Pernet-Ducher (1859–1928), französischer Rosenzüchter
 Line Leon-Pernet (* 1961), Schweizer Diplomatin
 Robert Pernet (1940–2001), belgischer Jazzforscher und Schlagzeuger

Siehe auch:
 Bernet